Adelia är ett släkte av törelväxter. Adelia ingår i familjen törelväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Törelväxter